Barschall ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Barschall (1915–1997), US-amerikanischer Experimentalphysiker
 Hermann Barschall (1815–1859), deutscher Verwaltungsjurist und königlich-preußischer Landrat